Koji – ingrediente della cucina asiatica ottenuto generalmente da un cerale (a volte un legume o un miscuglio di cereale e legume) fermentato ad opera di Aspergillus oryzae
Kōji – nome proprio di persona giapponese
Koji – personaggio del manga Code: Breaker
Koji – cantautore e chitarrista statunitense
8286 Kouji – asteroide della fascia principale koji meri jan